Schip ist der Familienname folgender Personen:
 Jan-Willem van Schip (* 1994), niederländischer Radsportler
 John van ’t Schip (* 1963), niederländischer Fußballspieler und -trainer

Schip steht für:

 Schip (Einheit), dänisches Getreidemaß
 SCHIP, Erweiterung der Programmiersprache CHIP-8

Siehe auch:
 Schipp, skandinavisches Hohlmaß für Getreide, Salz und Steinkohle
 Ship